Oracle – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania
 Oracle – relacyjny system baz danych
 Oracle – jednostka osadnicza w USA, w stanie Arizona
 Oracle – postać z komiksów o Batmanie

Zobacz też 

 Oracle Linux – dystrybucja Linuksa
 Oracle Open Office – pakiet aplikacji biurowych
 Oracle Cluster File System – system plików
 Oracle WebLogic – rodzina produktów informatycznych
 Oracle Forms – narzędzie wspomagające programowanie
 Oracle Application Express – środowisko do tworzenia aplikacji
 Oracle E-Business Suite – zintegrowany system informatyczny

 Notacja Oracle – notacja używana w modelowaniu diagramów związków encji.
 Oracle Arena – hala sportowa w Oakland
 The Oracle – album zespołu Godsmack
 Metal and Hell / Oracle – singel grupy muzycznej KAT.